Hubbell kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Hubbell (Michigan)
Hubbell (Nebraska)